Tallholmen kan syfta på:

Finland

 Tallholmen, Korsholm, Österbotten,  (2 ha)
 Tallholmen, i Tvärasjön och Långvekasjön, Kronoby, Österbotten,  (96 ha)
 Tallholmen, Björneborg, Satakunta, 
 Tallholmen (vid Pärnäs, Nagu), Åboland,  (5 ha)
 Tallholmen (vid Haverö, Nagu), Åboland,  (1 ha)
 Tallholmen (vid Lillmälö, Pargas), Åboland,  (1 ha)
 Tallholmen (vid Attu, Pargas), Åboland,  (3 ha)
 Tallholmen (vid Smedaböle, Kimitoön), Åboland,  (0 ha)
 Tallholmen (vid Sundvik, Kimitoön), Åboland,  (1 ha)
 Tallholmen (vid Dalsbruk, Kimitoön), Åboland,  (1 ha)
 Tallholmen (vid Hitis, Kimitoön), Åboland,  (5 ha)
 Tallholmen (vid Tenala, Raseborg), Nyland,  (1 ha)
 Tallholmen (sydväst om Vättlax, Raseborg), Nyland,  (6 ha)
 Tallholmen (sydöst om Vättlax, Raseborg), Nyland,  (3 ha)
 Tallholmen (sydväst om Storön, Raseborg), Nyland,  (4 ha)
 Tallholmen (sydöst om Storön, Raseborg), Nyland,  (1,6 ha)
 Tallholmen, Ingå, Nyland,  (2 ha)
 Tallholmen (vid Storkanskog, Kyrkslätt), Nyland,  (20 ha)
 Tallholmen (vid Hirsala, Kyrkslätt), Nyland,  (2 ha)
 Tallholmen, Helsingfors, Nyland,  (4 ha)
 Tallholmen, Sibbo, Nyland,  (5 ha)
 Tallholmen, del av Bockholmen (vid Spjutsund, Sibbo), Nyland,  (18 ha)
 Tallholmen, Borgå, Nyland,  (1 ha)
 Tallholmen (vid Isnäs, Lovisa), Nyland,  (3 ha)
 Tallholmen (vid Sondarö, Lovisa), Nyland,  (2 ha)
 Tallholmen (vid Valkom, Lovisa), Nyland, 
 Tallholmen, Pyttis, Kymmenedalen,  (6 ha)

Sverige
Tallholmen (ö i Stora Värtan), 
Tallholmen, Ekerö kommun,

Se även
Tallholm
Tallholmarna
Stora Tallholmen
Lilla Tallholmen
Tällholmen
Furuholmen